The Game kan syfta på:

Musik och film
 The Game (musikalbum) – ett musikalbum av gruppen Queen från 1980
 The Game (film) – en amerikansk film från 1997 i regi av David Fincher
 "The Game" (Stargate Atlantis)
 "The Game" (Star Trek: The Next Generation)
 The Game (TV-serie) – amerikansk sitcom med programstart 2007
 The Game – en rappare, se Game (rappare)

Övrigt
 The Game – en bok av Neil Strauss med den svenska titeln Spelet, se Spelet: en inträngande analys av raggningsexperternas hemliga sällskap 
 The Game (tankespel) – ett ständigt pågående tankespel som går ut på att inte tänka på detta spel

Se även
Game – flera betydelser